Love & Life: The Very Best of Diana Ross — сборник американской исполнительницы Дайаны Росс, вышедший в 2001 году.

Двухсторонний диск включает в себя 41 песню Росс начиная с периода работы с The Supremes. Альбом не выпускался в США, однако имел успех в Великобритании, где получил золотую сертификацию за 100 000 проданных копий (это был 17 альбом в стране, который получил золото). В 2020 году стал платиновым.

Позже альбом был переиздан единым диском, и в новое издание была добавлена песня «I Will Survive».

Список композиций

Сертификации и продажи

Примечания

Ссылки 

Сборники EMI Records
Сборники Дайаны Росс